

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Jenkins – città della Contea di Letcher, Kentucky
 Jenkins – città della Contea di Crow Wing, Minnesota
 Jenkins – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania

Personaggi immaginari 
 Jenkins – personaggio di Dylan Dog
 Anya Jenkins – personaggio della serie Buffy l'ammazzavampiri
 Billie Jenkins – personaggio della serie Streghe
 Christy Jenkins – personaggio della serie Streghe

Persone

Altro 
 Jenkins – cratere lunare
 Jenkins – strumento di integrazione continua scritto in Java
 Commissione Jenkins – una Commissione europea
 Guerra dell'orecchio di Jenkins – altro nome della guerra anglo-spagnola del 1739-1742
 Metodo di Box-Jenkins – procedura statistica